Guildford, ville d'Angleterre, district de Surrey
 Guildford (district), district du Surrey
 Guildford (circonscription britannique)
 Guildford, une banlieue de Perth, en Australie-Occidentale.
 Old Guildford, une banlieue de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.
 Guilford, un village du comté de Nodaway, dans le Missouri, aux États-Unis.
 Guilford, une ville située dans le comté de Chenango, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Guildford Flames, club de hockey sur glace
 

Homonymie de toponyme
Toponyme indiquant un gué au Royaume-Uni
Toponyme indiquant un gué aux États-Unis
Toponyme indiquant un gué en Australie